

Toponymes 

Mouy, commune française de l'Oise
Mouy-sur-Seine, commune française de Seine-et-Marne

Patronyme 
Paul Mouy, philosophe français
Patronyme français